Bistum Sunyani ist

 der Name eines anglikanischen Bistums; siehe Bistum Sunyani (anglikanisch)
 der Name eines römisch-katholischen Bistums; siehe Bistum Sunyani (römisch-katholisch)